Виноградный мыс — мыс в Севастополе, на южном берегу Гераклейского полуострова. Второй значительный мыс от мыса Фиолент в направлении Херсонеса.

Название мыса объясняется просто — на его склонах, спускающихся к морю, местами растёт дикий виноград.

Встречается и другое название мыса — Церковно-Гротовый (Церковный).

В конце XIX века на мысе найдены остатки средневекового христианского монастыря. Находки датируются периодом с VI по XIV века. Отдельные церкви и хозяйственные помещения располагались в гротах, которые сохранились до наших дней. Сотрудниками Херсонесского музея-заповедника исследования возобновлены в 1989 году.

Примечания

Литература 
Ляхович, Шорин, Веникеев, Шавшин. У карты Севастополя. — 1982.

Мысы Севастополя
Херсонес Таврический